Хана Борисовна Фра́дкина (1909—1971) — советский химик.

С 1934 года научный сотрудник ИОНХАН имени Н. С. Курнакова.

Публикации 
 Фрадкина Х. Б. О генезисе и промышленном использовании сульфатных месторождений Приаралья // Изв. Ин-та физ. — хим. анализа АН СССР. — 1949. — Т. 18, — С. 383—395.
 Лепешков И. Н., Фрадкина Х. Б. Изучение растворимости солей в системе Са8О4— ^28О4 — N301 — Н2О при 35 и 55°. — 1959, Журн. неорганич. хим., т. 4, вып. 12, стр. 2803—2811,
 Николаев В. И., Фрадкина Х. Б. Кинетика превращения карналлита и шестиводного сульфата магния в карналлит. Изв. СФХА, 1950, т. 20, с. 269—276

Награды и премии 
 Сталинская премия третьей степени (1941) — за изобретение способа получения высокоактивного гипохлорита кальция.

Источники 
 http://www.igic.ras.ru/history/Admin1359014100.php
Химики-неорганики